Кубок Меланезии 2000 был 8-м (и последним) розыгрышем Кубка Меланезии, он также выполнял функции отборочного турнира Кубка наций ОФК 2000 года в зоне Меланезии.  Он прошёл в Суве (Фиджи) с 8 по 15 апреля 2000 года. В однокруговом турнире участвовали пять стран:
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

 и  получили путёвки в финальный турнир Кубка наций ОФК 2000 года, однако позже  не смогли участвовать в турнире из-за беспорядков в стране, путёвка была отдана .

Примечания

Ссылки 

Кубок Меланезии 2000 на RSSSF

2000 год в футболе